Пойковский 2013 — 14-й международный турнир имени Анатолия Карпова, проходил с 27 августа по 7 сентября.

 Категория: 18-я (средний рейтинг: 2685)
 Главный судья: Юрий Лобанов

Участники турнира

Таблица

Примечания 

¹) Рейтинги приведены по состоянию на сентябрь 2013 года.

Ссылки 
 Официальная страница турнира
 Информация на сайте FIDE

Пойковский (шахматный турнир)
2013 год в шахматах
Август 2013 года
Сентябрь 2013 года
Спорт в России в 2013 году